Мале Сракане могу бити:

 Мале Сракане (острво), острво у Јадранском мору, Република Хрватска
 Мале Сракане (Мали Лошињ), насеље града Малог Лошиња, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска